Celia Montalván, actrice mexicaine
 Emilio Álvarez Montalván, ophtalmologue et homme politique nicaraguayen
 Juan Pérez de Montalván, prêtre, écrivain, dramaturge, poète et nouvelliste espagnol

Voir aussi 
 
 
 
 

Patronyme hispanique